Lonchopisthus är ett släkte av fiskar. Lonchopisthus ingår i familjen Opistognathidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Lonchopisthus